Type 45 (obice) – Obice pesante da assedio usato dall'Esercito imperiale giapponese dalla prima alla seconda guerra mondiale
 Type 45 Siamese Mauser – fucile d'ordinanza adottato dal Siam nel 1903
 Classe Type 45 – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy entrata in servizio a partire dal 2009
 Bugatti Type 45 – Vetture da competizione della Bugatti degli anni '30